Açelya Topaloğlu – attrice turca
 Birol Topaloğlu – musicista turco
 Caner Topaloğlu – ex cestista turco
 İhsan Topaloğlu – politico turco